

Ville
 Fukuyama est une ville du Japon, abritant le château de Fukuyama.

Personnes
 Francis Fukuyama (1952-), philosophe, économiste et chercheur en sciences politiques américain.
 Jun Fukuyama (1978-), seiyū japonais.
 Masaharu Fukuyama (1969-), chanteur, acteur, photographe japonais.

Autres
 Le syndrome de Fukuyama est une pathologie.
 La Chute de Fukuyama est un opéra de Grégoire Hetzel créé en 2013.